Allégade har flere betydninger:

 Allégade (Frederiksberg) – en gade på Frederiksberg.
 Allégade (Odense) – en gade i Odense.